Першата — название населённых пунктов в России.

 Першата — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Першата — деревня в Камышловском районе Свердловской области.